Осма́нский туре́цкий алфави́т () был разновидностью арабского алфавита и использовался для записи османского языка в Османской империи и Турецкой Республике до 1 ноября 1928 года, когда в ходе реформ Ататюрка был заменён на новый алфавит на основе латиницы.

Алфавит и счетная система 

В османском письме, как и в персидском письме, используются четыре графемы, отсутствующие в арабском письме: چ ç, گ g, پ p, ژ ž. Однако в текстах вместо буквы چ ç иногда применяется ج c, вместо پ p — иногда ب b, а буква ž встречается в редких заимствованиях. Например, слово çun «когда» может записываться چون и جون, а слово pazar «базар, воскресенье» -پازار и بازار. Вместо گ g практически всегда пишется گ k: کلمك gülmek «смеяться». В арабских заимствованиях вместо «та марбута» ة, как и в персидском письме, используется обычная буква t: امانت emanet «доверие». Звук n < ng (ср. тур. deniz — туркм.
deňiz
«море») передаётся через ك k: بیك bin «тысяча». Буквыث , ع, ض , ظ встречаются только в арабских заимствованиях: عالم alem «мир», ظفر zafer «победа», ضرر zarar «вред», مثال misal «пример».

Гласные всегда передаются в начале слова и в конце слова, но не всегда в его середине: اقربا akraba «родственники», اوزاق uzak «далёкий», کمرك gümrük «таможня». Начальный звук a записывается через алиф с маддой (ср. передачу начального персидского ā): آلتی altı «шесть». Буква ه используется не только для передачи h, а также для передачи конечных звуков e (как в персидском) и a: البته elbette «конечно», زورله zorla «насильно». Буква و передаёт гласные o, ö, u, ü и согласный v: قولاق kulak «ухо», قوجه koca «муж», کوز göz «глаз», کوزل gözel «красивый», اوت evet «да». Буква ی передаёт гласные i, ı и согласный y: چای çay «чай», تمیز temiz «чистый», صالی salı «вторник». 

В исконно тюркских словах некоторые звуки могут передаваться по-разному в зависимости от того, с гласной какого ряда они сочетаются (ср. тюркские руны). Так, с гласными переднего ряда (i, e, ö, ü) звук t обычно пишется как ت , звук s — как س, звук k — как ك, а с гласными заднего ряда (a, ı, o, u) звуки t и d обычно передаются буквойط , звук s — ص, звук k — ق. Например, طاش taş «камень», سومك sevmek «любить», صو su «вода», قالین kalın «толстый», طورمق durmak «стоять». Одним из исключений является تارلا tarla «поле». 

В исконных тюркских словах удвоение передаётся двойным написанием буквы, а в арабских заимствованиях для этого используется знак шадда, никак не обозначаемый в неогласованном письме: اللی elli «50», مبدل mübeddil «меняющий».

См. также 
 Турецкий алфавит

Источники 
 
 
 
 

Письменность тюркских народов
Турецкий язык
Османский язык